Tim Collins peut faire référence à :

  (1975-), cavalier olympique des Bermudes
  (1956-), homme d'affaires et financier américain
 Tim Collins (1964-), MP britannique de Westmorland and Lonsdale, 1997-2005
  (1960-), lieutenant-colonel de l'armée britannique lors de la guerre en Irak de 2003
 , ancien manager du groupe Aerosmith
 Tim Collins (1989-), lanceur de la Ligue majeure de baseball
  (1889–1971), footballeur australien
 , personnage fictif du feuilleton australien Neighbours
  (1945-), golfeur professionnel américain

Voir aussi

Tim Collin